Ду́шко Сава́нович (; родился 5 сентября 1983 года в Белграде, СР Сербия, СФРЮ) — бывший сербский баскетболист.

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2003 году. 20 июня 2011 года подписал трёхлетний контракт с турецкой командой «Анадолу Эфес».

Сборная Сербии 
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — чемпионат мира 2010 года в Турции. В 2011 году вернулся в сборную для участия в чемпионате Европы, на котором сборная Сербии заняла 8-е место.

Статистика

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Борац»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Динамо» Сассари